Krist ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Krist (1894–1964), tschechischer Fußballschiedsrichter 
 Beate Krist (* 1980), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Bob Krist (* 1957), US-amerikanischer Politiker
 Gustav Krist (1894–1937), österreichischer Reiseschriftsteller
 Hermann Krist (* 1959), österreichischer Pädagoge und Politiker (SPÖ)
 Hetty Krist (* 1942), deutsch-niederländische Künstlerin
 Johann Krist (1869–1935), österreichischer Politiker (CS)
 Josef Krist (1830–1899), österreichischer Pädagoge und Verwaltungsbeamter 
 Karl Krist (1883–1941), österreichischer Architekt
 Lothar Krist (* 1951), deutscher Musiker, Komponist, Orchesterleiter und Journalist

 Michael Krist (* 1946), österreichischer Pianist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Crist
 Christ (Begriffsklärung)